Wilhelm von Nevers ist der Name folgender Personen:
 Wilhelm I. (Nevers) († 1098), Graf von Nevers, Auxerre und Tonnerre
 Wilhelm II. (Nevers) († 1148), Graf von Nevers, Auxerre und Tonnerre
 Wilhelm III. (Nevers) (1110–1161), Graf von Nevers, Auxerre und Tonnerre
 Wilhelm IV. von Nevers (um 1138–1168), Graf von Nevers, Auxerre und Tonnerre